Битка код Анхијала може да се односи на:

 Битка код Анхијала (708)
 Битка код Анхијала (763)
 Битка код Анхијала (917)